Ла́пина — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Лапина, Зинаида Григорьевна (1934—2018) — историк и культуролог, китаевед.
 
 Лапина, Наталья Азариевна (род. 1963) — советская и российская певица, актриса.
 
 Лапина, Светлана Михайловна (род. 1978) — российская прыгунья в высоту.

Другое 
 Лапина — род растений из семейства Ореховые (Juglandaceae).
 Лапина — рыба из семейства губановых (Labridae).
 Лапина — река в Большемуртинском районе Красноярского края, приток реки Верхняя Подъёмная.
 Лапина — деревня, Абатский район, Тюменская область, Россия.

См. также 
 Лапин
 Лапино